Ossido di cobalto(II) CoO, ossido cobaltoso
Ossido di cobalto(III) Co2O3, ossido cobaltico
Ossido di cobalto(II,III) Co3O4, spinello di cobalto